Golanka – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Gromnik 
 Golanka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Kadzidło 
 Golanka – skała w Ojcowskim Parku Narodowym
Zobacz też: Golanka Dolna, Golanka Górna